Валади́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Марсийак-Валлон. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12288.

Коммуна расположена приблизительно в 490 км к югу от Парижа, в 125 км северо-восточнее Тулузы, в 17 км к северо-западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1467 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 909 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 711 были экономически активными, 198 — неактивными (показатель активности — 78,2 %, в 1999 году было 76,7 %). Из 711 активных работали 667 человек (345 мужчин и 322 женщины), безработных было 44 (24 мужчины и 20 женщин). Среди 198 неактивных 64 человека были учениками или студентами, 86 — пенсионерами, 48 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон